Kusznicy genueńscy (wł. Balestrieri genovesi) – średniowieczne oddziały wojskowe, wykorzystywane przez Republikę Genui, oraz służące jako wojska najemne w innych państwach Włoskich i w całej Europie.

Genueńscy kusznicy walczyli zarówno na morzach jak i na lądzie, bardziej znaczące przykłady to zdobycie Jerozolimy, bitwa pod Crécy czy bitwy morskie pod Melorią i Curzolą.

Kusznicy pochodzili z różnych części Ligurii, ale szkoleni byli na terenie miasta Genua. Dowódcy kompanii zwykle wywodzili się ze szlacheckich rodzin tego miasta.

Wyposażenie poza kuszami wyrabianymi w Genui, składało się ze sztyletu, lekkiego hełmu, ryngrafu, koszuli kolczej oraz pawęży, która była wykorzystywana podczas ładowania kuszy do osłony.

Bibliografia 
 

Republika Genui
Wojska najemne